Ву́лиця Еле́ктриків — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Електриків — вулиця у місті Бровари Київської області.
 Вулиця Електриків — вулиця у місті Київ.
 Вулиця Електриків — вулиця у місті Ромни Сумської області.
 Вулиця Електриків — вулиця у місті Хмільник Вінницької області.

Вулиці